Circondario di Roma – circondario dello Stato Pontificio
 Circondario di Roma – circondario del Regno d'Italia